Сент-Марі́-де-Кюї́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 500 км на південний схід від Парижа, 125 км на схід від Ліона, 40 км на південний схід від Шамбері.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 311 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 766,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сайт мерії муніципалітету Сент-Марі-де-Кюїн
 Сент-Марі-де-Кюїн на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Марі-де-Кюїн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Марі-де-Кюїн на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Марі-де-Кюїн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Марі-де-Кюїн на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Савоя

Примітки 

Муніципалітети департаменту Савоя